Дневник може да се отнася за:
 Дневник, сборник от датирани записи
 „Дневник“, вестник, издаван в София, България, от 1902 до 1944 година;
 „Дневник“, вестник, издаван в София, България от 2001 до 2011 година, а след 2011 публикуван само онлайн;
 „Дневник“, издаван в Скопие, Република Македония, от 1996 до 2017 година.